

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 8 podstawowych 
 Tarnówka – część miasta Myślenice
 Tarnówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Tarnówka – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta 
 Tarnówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Tarnówka – część wsi Jawornik w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Tarnówka – część wsi Bydlin w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Tarnówka – część wsi Trąbki w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Tarnówka – część wsi Wola Batorska w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Tarnówka – część wsi Dusznica w woj. podlaskiem, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Tarnówka – część wsi Piaseczno w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Tarnówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie 
 Tarnówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew 
 Tarnówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Tarnówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka 
 Tarnówka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka

Inne 
 Tarnówka –  nieofic. część wsi Borowiec w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Tarnówka – potok, dopływ Białej Przemszy
 Tarnówka – struga, dopływ Topieca

Zobacz też 
 Tarnów
 Tarnówko, Tarnowo, Tarnówka Wiesiołowska